OYL steht für:
 OYL Industries, malaysisches Industrieunternehmen, heute Teil der japanischen Daikin Industries
 One Year Later, Spielfilm (1933) mit Mary Brian
 One Year Later, Comic (2006) von DC Comics
 Ontario Young Liberals, Jugendorganisation der kanadischen Ontario Liberal Party
 Moyale Airport (IATA-Code), Flughafen von Moyale, Kleinstadt an der Grenze zwischen Kenia und Äthiopien

Oyl ist der fiktive Familienname folgender Figuren:
 Castor Oyl, männliche Hauptfigur im Comic Thimble Theatre
 Olive Oyl (deutsch: Olivia), weibliche Hauptfigur im Comic Thimble Theatre und später Geliebte von Popeye

Abkürzung